

События 
 Потеря Византией Южной Испании. Византия сохранила лишь Балеарские острова.
 Византийский император Ираклий начал поход в Персию.
 Весна — персы заняли теснины, ведущие из Албании в Персию. Ираклий двинулся через долины. Хосров выслал ему навстречу армии Шахрвараза и Шахина. Шахрвараз преградил путь Ираклию, а Шахин зашёл ему в тыл. Ираклий разбил Шахина у Тигранакерта и стал отступать в Армению. Шахрвараз двинулся за ним. Ираклий отошёл к Нахичеваню, а затем в Апахунию к берегам озера Ван. Шахрвараз устроил засаду в городе Арчем. Ираклий осадил Арчем и поджёг. Все персы (6000 человек) погибли. Шахрвараз бежал. Зима — византийцы в Армении к северу от Вана.
 Битва при Бадре,
 Мухаммед установил традицию поста в исламе.
 Изгнание мусульманами из Йасриба (Медины) еврейского племени банŷ кайнука̄.
 При корабельной перевозке в Чанъань по несчастному случаю утрачена значительная часть имперской библиотеки династии Суй.

Родились 
 Хасан (имам)
 У Цзэтянь

Скончались 
 21 марта — Асма бинт Марван, арабская поэтесса.
 24 апреля — Меллит, первый епископ Лондона, третий архиепископ Кентерберийский, основатель собора Святого Павла в Лондоне.

См. также